Last Christmas peut désigner :
 Titre original de Douce Nuit (2014), épisode de la série télévisée Doctor Who
 Last Christmas, chanson de Wham! (1984)
 Last Christmas, téléfilm britannique d'Adrian Shergold (1999)
 Last Christmas, film américain de Paul Feig (2019)